Алекса́ндр Терле́цкий:
 Терлецкий, Александр Дмитриевич (1864—?) — Георгиевский кавалер, полковник.
 Терлецкий, Александр Степанович (1911—1942) — советский пограничник, участник обороны Севастополя.